Alfeo y sus variantes Alceo, Alpheo, Alpheus y Alphaeus, hacen referencia a varios artículos:

Antropónimos
 Alfeo Brum, político uruguayo;
 Alfeo de Cesarea, mártir, lector de la Iglesia de Cesarea de Palestina;
 Alceo de Mitilene, poeta griego del siglo I a.C.;
 Alpheus Babcock (s.XIX), constructor de pianos;
 Alpheus Baker Hervey (s.XX), botánico estadounidense;
 Alpheus Cutler (s.XIX), líder de la Iglesia de Jesucristo (Cutlerita)
 Alpheus Felch (s.XIX), político estadounidense;
 Alpheus Hyatt (s.XIX), zoólogo y paleontólogo estadounidense;
 Alpheus S. Williams (s.XIX), militar estadounidense;
 Alpheus Spring Packard (s.XIX), entomólogo y paleontólogo estadounidense;

Variantes
Formas y variantes de este nombre son: Cleofás y Tadeo.

Nuevo Testamento 

 Alfeo (Nuevo Testamento), personaje de los Evangelios.

Mitología
 Alfeo (mitología) en la mitología griega, dios-río, hijo de Océano y Tetis.

Topónimos
 Río Alfeo en Grecia.

Zoónimos
 Alpheus, género de crustáceos decápodos de la familia ''Alpheidae.